Saint-Éphrem, que corresponde en idioma francés con San Efrén, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Saint-Éphrem-de-Beauce, municipio de Chaudière-Appalaches.
 Saint-Éphrem-d'Upton, población de Montérégie Este.

Saint-Éphrem-le-Syriaque, iglesia de Paris.